Bai Babjak handelt es sich um:

Ján Babjak -  ein geistlicher der griechisch-katholischen Kirche in der Slowakei.
Babjak (Bulgarien), ein bulgarisches Dorf in der Gemeinde Beliza